Jäger 90 steht für:
 eine frühere Bezeichnung eines Militärflugzeugs, siehe Eurofighter
 eine deutsche Electropunkband, siehe Jäger 90 (Band)